Schreiber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Annelis Schreiber
 Egid Schreiber
 Hermann Rudolph Ferdinand Schreiber